TEN steht als Abkürzung für:

 Network Ten, ein australischer TV-Sender 
 Taller de Enrique Norten, Architekturfirma des mexikanischen Architekten Enrique Norten
 TEN (Sprengstoff), russische Bezeichnung für den Sprengstoff Nitropenta
 Teutoburger Energie Netzwerk eG, Energiegenossenschaft mit Sitz in Hagen am Teutoburger Wald.
 Third World European Network, Netzwerk europäischer tourismuskritischer Organisationen, siehe auch Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung
 Titanium Elastic Nail, ein beim Bruch von Röhrenknochen eingesetztes Osteosyntheseverfahren
 Toxische epidermale Nekrolyse, eine Hautveränderung mit blasiger Ablösungen der Epidermis
 Trans Euro Night, Pool europäischer Schlafwagen (1971–1995)
 Transeuropäische Netze (Trans-European Networks), Beitrag der EU zur Umsetzung und Entwicklung des Binnenmarktes
 Bahnhof Endersbach nach DS 100

Ten steht für:

 Ten – Sündige und du wirst erlöst, ein deutscher Kurzfilm
 Ten (2002), iranisch-französischer Film von Abbas Kiarostami
 Ten (2013), englischer Film von Craig Wyting
 Ten (Album), das Debütalbum der Rockband Pearl Jam.
 Ten (Band), eine englische Melodic Rock Band
 Ten (Einheit), ein altes Getreidemaß
 Ten (Pop-Album), das zweite Album der Sängerin Gabriella Cilmi

Ten ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Mulvoy-Ten (* 1992), britische Schauspielerin
 Borys Ten (1897–1983), ukrainischer Übersetzer und Dichter
 Denis Ten (1993–2018), kasachischer Eiskunstläufer
 Thommy Ten (* 1987), österreichischer Zauberkünstler

ten steht für:

 ein niederländischer Namensbestandteil, der zum Familiennamen gehört, z. B. Corrie ten Boom, Ellen ten Damme, Hein ten Hoff
 tenente: in verschiedenen romanischsprachigen Ländern der Leutnant als Dienstgrad
 die Zahl Zehn in der englischen Sprache

Siehe auch:

 Ten Acre Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 Ten Acre Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana
 Ten Acre Fork, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 Ten Eyck
 Tenn
 The Ten
 Then
 Thenn

TEN